

Населені пункти та їхні частини
 Радошкі — село в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Радошкі — село в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Радошкі — частина села Оґниця в гміні Відухова Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки